Саби́тов (Сябитов) — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители 
 Сабитов, Гай Сабитович (1915—1993) — советский удмуртский поэт-песенник, радиожурналист.
 Сабитов, Загид Зарифович (1909—1982) — советский кинорежиссёр.
 Сабитов, Иджад Хакович (род. 1937) — советский и российский математик.
 Сабитов, Камиль Басирович (род. 1951) — советский и российский математик.
 Сабитов, Нариман Гилязетдинович (1925—1971) — советский башкирский композитор и дирижёр.
 Сабитов, Одил (род. 1958) — советский и таджикский шахматист.
 Сабитов, Равиль Руфаилович (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.
 Сабитов, Рамиль Абдулахатович (род. 1960) — российский киноактёр.
 Сабитов, Рашит Махмутович (1937—2023) — советский писатель.
 Сабитов, Ренат Харисович (род. 1985) — российский футболист.
 Сабитов, Руслан Рустамович (род. 1992) — российский скелетонист.
 Сабитов, Рустэм Нариманович (род. 1955) — советский и российский композитор.
 Сабитов, Салих Гиздатович (1912—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Сабитов, Халим (1883—1946) — турецкий богослов и журналист татарского происхождения.